«Miguel Vargas» - conjunto del nombre propio Miguel y el apellido Vargas - puede referirse a:

Personajes 
 Miguel Vargas Correa (1967-), político chileno - Intendente de la Región de Atacama (2014-).
 Miguel Vargas Jiménez (1940-1999), cantaor de flamenco español - nombre artístico «Bambino».
 Miguel Vargas Maldonado (1950-), empresario y político dominicano - Presidente del Partido Revolucionario Dominicano.